Le nom français « Gothie » désigne toute « terre des Goths » ; il peut correspondre aux territoires suivants où les Goths vécurent ou passèrent, par ordre chronologique :

 la Westrogothie, terre originelle d'une tribu en Suède avant les migrations au  ;
 l'Ostrogothie, autre terre d'origine ;
 le Gotland, île en mer Baltique, troisième peuplement de départ ;
 la Gothie de Crimée, partie sud-ouest de la péninsule de Crimée, conquise par les Goths.
 la Dacie, avant qu'elle ne soit prise par les Gépides (d'après Jordanès) ;
 le royaume wisigoth de Toulouse puis de Tolède ; 
 le marquisat de Gothie, à compter du , en Septimanie ;
 le royaume des Asturies à compter de 722, tel que les Mozarabes dissidents d'al-Andalus le désignent dans les chroniques mozarabes.